Ел Ринкон де лас Паротас има више значења:

 Ел Ринкон де лас Паротас (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ринкон де лас Паротас (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику